Todo modo – romanzo di Leonardo Sciascia del 1974
 Todo modo – film del 1976 diretto da Elio Petri tratto dall'omonimo romanzo